

Персоналії 
 Ганнібал Давній — карфагенський полководець і державний діяч V ст. до н. е., старший онук Магона Великого.
 Ганнібал Молодший — карфагенський полководець і державний діяч кінця V ст. до н. е., син останнього онука Магона Великого Гісгона.
 Ганнібал Акрагантський — командувач карфагенського флоту на початку Першої Пунічної війни (середина III ст. до н. е.).
 Ганнібал Дрепанський — карфагенський полководець, командувач одного з загонів під час Першої Пунічної війни (середина III ст. до н. е.).
 Ганнібал Родоський — командувач одного з карфагенських кораблів під час облоги Лілібея у Першу Пунічну війну (середина III ст. до н. е.).
 Ганнібал Тунетський — карфагенський полководець, головнокомандувач під час Повстання найманців.
 Ганнібал Барка — карфагенський полководець і державний діяч, головнокомандувач під час Другої Пунічної війни, суффет у 196 р. до н. е..
 Ганнібал Одноборець — друг и радник Ганнібала Барки під час Другої Пунічної війни(кінець III ст. до н. е.).
 Ганнібал Ілітургійський — карфагенський полководець, командувач загона, що воював із Сципіоном Африканським в Іспанії у 215 р. до н. е..
 Ганнібал Псар — карфагенський державний діяч початку II ст. до н. е..
 Абрам Ганнібал — російський державний діяч, прадід Олександра Пушкіна.
 Іван Ганнібал — син Абрама Ганнібала, російський воєначальник останньої чверті XVIII століття, засновник Херсона.
 Ганна Ганнібал — російський педагог, публіцист, історик, літературний критик та перекладач.
 Ганнібал — американський джазовий виконавець і композитор.

Персонажі 
 Ганнібал Лектер — персонаж творів Томаса Харріса.
 Ганнібал (механічний мул) — персонаж казок Олександра Волкова.

Ганнібал — місто, штат Міссурі
 Ганнібал — місто, штат Нью-Йорк
 Ганнібал — селище, штат Нью-Йорк
 Ганнібал — переписна місцевість, штат Огайо
 Ганнібал — місто в штаті Вісконсин (США).

Інше 
 «Ганнібал» — фільм Рідлі Скотта (2001), знятий за новелою Томаса Гарріса.
 «Ганнібал» — операція з евакуації Німеччиною мирного населення та військ зі Східної Пруссії під час Другої світової війни
 Ганнібал — серіал (2013), знятий за мотивами книги Томаса Гарріса «Червоний дракон».